Slettnes fyr ist der nördlichste Leuchtturm auf dem europäischen Festland. Er steht etwa drei Kilometer nördlich von Gamvik in der norwegischen Provinz Troms og Finnmark.

Geschichte 
Der Turm wurde 1905 erbaut, ist 39 Meter hoch und der einzige gusseiserne in der Finnmark.

Im Zweiten Weltkrieg wurde er 1944 von deutschen Truppen vollständig zerstört; nach dem Krieg wurde er bis 1948 neu errichtet.

Klima 
Aufgrund der Tatsache, dass kein Monat eine Durchschnittstemperatur von über 10 °C erreicht, muss das Klima der Region trotz der vergleichsweise milden Winter bereits als polar bezeichnet werden. Nach der Klimaklassifikation nach Köppen und Geiger bedeutet das eine Einordnung im Tundrenklima als Typ ET.

Bilder

Siehe auch 
 Liste der Leuchttürme in Norwegen

Weblinks

Einzelnachweise 

Leuchtturm in Troms og Finnmark
Gamvik
Leuchtturm in Europa